Psathi kan syfta på följande platser:

 Psáthi, ort på Cypern
 Psathi, ö i Grekland

Robotskapade Cypernförgreningar